Büki
 Büki József ornitológus, szakkönyvtáros

Büky
 Büky József XIX. századi orvos